TV Mundo Maior é uma rede de televisão brasileira sediada em Guarulhos, no estado de São Paulo. Foi inaugurada no dia 1 de janeiro de 2006 e pertence a Fundação Espírita André Luiz, tendo cunho educativo e religioso.

História 
A história da "TV Mundo Maior" é herança do "Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz", entidade que há cerca de 6 décadas presta atendimento gratuito a pessoas com deficiência física e mental, sem discriminação de Raça, Sexo, e Credo. Atualmente, a instituição trata de cerca de 1.600 pessoas e a "Fundação Espírita André Luiz", através da divulgação e educação espírita, técnicas terapêuticas inéditas desenvolvidas pela Instituição, que conseguiu prolongar a qualidade e tempo de vida dos portadores de deficiência mental e físicas associadas, trabalha para prevenir a deficiência, pois, segundo a doutrina dos espíritos, muitas vezes, a deficiência se instala, graças a processos acontecidos em encarnações passadas, dessa forma, educando no presente, evita-se a deficiência em encarnações futuras.

Desde sua estreia, em janeiro de 2006, a TV Mundo Maior, veio com a proposta de levar o Espiritismo, para todo o planeta, pelo intermédio da TV do terceiro milênio. Atualmente a emissora tem aprimorado seus programas, trazendo informações que contribuem para o desenvolvimento do ser humano. Seus administradores alimentam o ideal de uma TV aberta para o Espiritismo e para outras religiões, considerando que o credo espírita constitui o terceiro maior grupo religioso do país, com 25 milhões de adeptos e simpatizantes e que sua atuação no contexto da sociedade civil não envolve proselitismo, nem catequese, mas essencialmente uma proposta de educação para toda a Humanidade.

Os espaços da Instituição, ocupados antigamente por berços foram paulatinamente substituídos por camas diminuindo os espaços físicos, obrigando-nos a criar ambulatórios. Atualmente temos em atendimentos 800 pacientes vindos das comunidades e trabalhamos para ampliar este atendimento ambulatorial, para atendermos a  grande demanda pois, segundo dados da Organização Mundial de Saúde - OMS, aproximadamente 10% da população mundial é portadora de algum tipo de deficiência. O Brasil possui atualmente cerca de 15%.

Programas 

 Atuais
 ABC do Espiritismo
 Abrindo a Bíblia
 A Caminho da Luz
 A Culpa é dos Estagiários
 Agenda Cultural
 Allegrum Vivi
 Alma Querida
 Almas e Pegadas
 Amigos da Luz
 Ante os Tempos Novos
 Atuação
 A Vida em Foco
 Bela Vida
 Boletim Espírita
 Caixinha de Arte
 Cândido - Lembrando Chico Xavier
 Casa, Comida e Alma Lavada
 Ciência e Espiritualidade
 Ciranda da Vida – Constelação Familiar
 Conduta – Reflexões da Prática Espírita
 Conexão Pineal
 Consciência Espírita
 Conversando com Divaldo Franco
 Crescer Você
 Cultura em Evolução
 Descomplicando a Vida
 Despertar
 Dualidade
 Esclarecimentos Oportunos
 Espiritismo e Administração
 Espiritismo está na Bíblia
 Espiritismo no Lar
 Espiritismo sem Mistério
 Espírito de Mulher
 Estagiando na TV
 Fenômeno UFO
 Filosofando
 Geração Z
 Interação
 Interpretando a Vida
 Jesus e o Espiritismo
 Jesus e o Logos
 Labirinto
 Lírios
 Livre Pensamento
 Luz da Diversidade
 Mãe de Corpo e Alma
 Manhã Boa Nova
 Mediunidade Hoje
 Mistérios
 Mundo Maior em Debate
 Mundo Maior Repórter
 Musical Mundo Maior
 O Despertar da Consciência
 O Espiritismo Responde
 O Espírito da Letra
 Oficina da Mente
 Palestra em Casa
 Palestra na Fraternidade
 Pentateuco
 Portal Reação
 Pra Quem Tem Fé
 Preces
 Presença Espírita na Bíblia
 Prossiga
 Repensar
 Revolução Espírita
 Se Liga, Manolo
 Seara Espírita
 Sem Dúvida
 Ser Saudável
 Transição
 Ufologia e Espiritismo
 Uma Nova Visão
 Vegetarianos
 Via Legal
 Vida e Valores
 Vida Nova
 Vínculos
 Visão Social
 Viver Saudável
 Você Aprendiz

 Antigos (em reprise)
 Ecorama
 Geração Z
 Projeto Lírios

 Em parceria com a Rádio Boa Nova
 Allegrum Vivi
 Desafios e Soluções
 Jornal Nova Era
 Juventude Maior
 No Limiar da Nova Era
 Nova Consciência
 Nova Mente
 Novos Rumos
 Pronto Atendimento
 Rádio Revista André Luiz
 Recuperação
 Renovação
 Saúde no Terceiro Milênio
 Sem Medo de Ser Feliz
 Vem Ser Você

Ligações externas 
 
 
 
 TV Milagro Brasil

Canais de televisão espíritas
Mundo Maior
Canais de televisão fundados em 2006